Снежана:
 Снежана — славянское женское имя.
 «Снежана» — женский футбольный клуб из Люберец.
 «Снежана-Котельники» — женский мини-футбольный клуб из города Котельники (ранее — «Снежана» Люберцы).